Имало едно време на Изток може да се отнася за:
 Имало едно време на Изток – албум, компилация на The Farmer's Boys
 Имало едно време на Изток – канадски драматичен филм от 1974 година
 Имало едно време на Изток – български документален филм от 2011 година